Il singolare  dell'Orange Open Guadeloupe 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Olivier Rochus ha battuto in finale 6–2, 6–3  Stéphane Robert.

Teste di serie

 Jarkko Nieminen (semifinali)
 Fabio Fognini (secondo turno)
 Daniel Gimeno Traver (secondo turno)
 Tobias Kamke (secondo turno)

  Pablo Andújar (secondo turno)
  Rubén Ramírez Hidalgo (secondo turno)
  Frederico Gil (quarti di finale)
  Simone Bolelli (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Orange Open Guadeloupe 2011